Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Zacharczenko (1976-2018) – jeden z samozwańczych przywódców nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej
 Eduard Zacharczenko (1995-) – ukraiński hokeista
 Hennadij Zacharczenko (1976-) – ukraiński wioślarz
 Michaił Zacharczenko (1879-1953) – rosyjski lekarz neurolog
 Wadim Zacharczenko (1929-2007) – radziecki aktor
 Witalij Zacharczenko (1982-) – kazachski zapaśnik